Schenna, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol (regio Trentino-Zuid-Tirol)
Scena (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)